La 296 GTB est une voiture de sport hybride rechargeable du constructeur automobile italien Ferrari produite à partir de 2021.

Présentation 

La nouvelle Ferrari est nommée « 296 GTB », « 29 » pour la cylindrée, « 6 » pour le nombre de cylindres, « GTB » pour Gran Turismo Berlinetta, ou nom de code Progetto F171 lors de son développement, est présentée le  et représente le retour d'une Ferrari à moteur V6 central, après la  produite de 1969 à 1973.

296 GTS 
La version cabriolet de la 296 GTB est présentée le . La 296 GTS (pour Gran Turismo Spider) est dotée d'un toit rigide escamotable qui se replie en , jusqu’à la vitesse de , entre les sièges et le moteur V6. Le spider prend  par rapport au coupé, avec  à vide sur la balance.

Caractéristiques techniques 
Le constructeur propose un pack Assetto Fiorano en option pour des performances optimisées sur circuit avec une masse réduite de . Il comprend des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R, des amortisseurs réglables pour la piste et des pièces de carrosserie en carbone.

Motorisation 

Elle est le  véhicule hybride de la marque et la première à être dotée d'un V6 hybride essence rechargeable, après la SF90 Stradale qui reçoit une motorisation V8 hybride rechargeable. La LaFerrari, motorisée par un V12 hybride de , avait lancé l'électrification de la gamme avec son système électrique de récupération de l'énergie cinétique qui n'a qu'une fonction de  et non de moteur de traction hybride.

La Ferrari 296 GTB est dotée du moteur F163 du constructeur, un moteur V6 à turbocompresseur de 2,9 L, avec cylindres et turbines à 120° placés à l'intérieur du V, délivrant  (à ), qui est couplé à un moteur électrique d'une puissance . Le couple cumulé est de . Sa puissance spécifique de  est la plus élevée pour une voiture de série.

L'unité MGU-K, flux axial avec double rotor et simple stator, est montée entre la boîte de vitesses et le moteur à combustion interne. La batterie de , située en dessous de la voiture, offre à la 296 GTB une autonomie de  en mode électrique.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Aston Martin Valhalla
 McLaren Artura

Liens externes 

 

296 GTB
Automobile des années 2020
Coupé GT
Automobile hybride